Grasshopper 3D - Linguagem de programação
 Grasshopper (aplicativo) - Aplicativo da Google para aprendizagem a programação JavaScript
 Grasshopper (coquetel)

Desportes
 Grasshopper Club Zürich - Clube suíço de futebol

Jogos
 Grasshopper Manufacture - Empresa japonesa produtora de jogos